USS Kidd kan syfta på:
, en jagare av Fletcher-klass i tjänst 1943-1964
, det första fartyget jagare av  Kidd-klass i tjänst från 1981 till 1998.
, en jagare av Arleigh Burke-klass, i tjänst 2007 och för närvarande (2021) i tjänst.

Se även 
Isaac C. Kidd, amerikansk amiral som dog ombord på , under attacken på Pearl Harbour 1941.
Kidd-klass en typ av robotjagare i den amerikanska marinen mellan åren 1981 och 1999

Namn på amerikanska örlogsfartyg